Die Liste der Länderspiele der ungarischen Männer-Handballnationalmannschaft enthält alle Länderspiele der ungarischen Männer-Nationalmannschaft im Hallenhandball.

Liste der Spiele

Weblinks 
 Válogatott mérkőzések - férfiak. In: kezitortenelem.hu, abgerufen am 9. Januar 2021.

Ungarische Handballnationalmannschaft
Ungarn Manner